Liebsdorf ist ein Gemeinde- und Ortsname:

 Liebsdorf, Gemeinde im Département Haut-Rhin, Elsass, Frankreich
 Liebsdorf (Dahmetal), Ortsteil der Gemeinde Dahmetal im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Liebsdorf (Weida), Ortsteil der Stadt Weida im Landkreis Greiz, Thüringen

Siehe auch:
 Liebesdorf